Genesius steht für
 Genesius von Arles († 303/308), christlicher Heiliger
 Genesius von Rom († 286/305), christlicher Märtyrer 
 Bertram von St. Genesius (1260–1350), Patriarch von Aquileia

Genesius ist Ortsname von
 Sint-Genesius-Rode, Gemeinde in Belgien

Genesius ist der Titel einer Oper 
 Genesius  (Oper), eine Oper drei Aufzügen von Felix Weingartner

Siehe auch
 San Genesio
 Genesios
 Gesenius